Лорі Макніл виграла титул, перемігши у фіналі Елну Рейнах з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)
  Сьюзен Слоун (1-ше коло)
  Раффаелла Реджі (2-ге коло)
  Лорі Макніл (переможниця)
  Емі Фрейзер (півфінал)
  Енн Мінтер (чвертьфінал)
  Дженні Бірн (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Albuquerque Draw 

1989
Тур WTA 1989